Урман-Бишкадакский сельсовет — муниципальное образование в Ишимбайском районе Башкортостана.

История 

Согласно закону «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Указом Президиума ВС Башкирской АССР от 09.10.90 N 6-2/347 «Об изменении границ Салиховского и Урман-Бишкадакского сельсоветов ишимбайского района» деревня Новогеоргиевка была передана из Салиховского сельсовета в состав Урман-Бишкадакского сельсовета Ишимбайского района.

Устаревшее написание сельсовета «Урманбишкадакский сельсовет», было изменено на «Урман-Бишкадакский сельсовет» согласно ст.2 2. 15) Закона РБ «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан, изменениях границ и преобразованиях муниципальных образований в Республике Башкортостан» от 16 декабря 2004 года.

Законом Республики Башкортостан от 18 ноября 2008 года, в состав сельсовета переданы село Салихово и деревни Аптиково, Богдановка, Козловский и Новоивановка из состава упразднённого Салиховского сельсовета.

В деревне Козловский (Козловка) проживают белорусы, переселившиеся из вымершей Богдановки, основанной выходцами из Могилевской губернии в начале XX века.

Население 

Всего в двух сёлах и восьми деревнях на 01.01.2010 года проживает 2749 человек (2864 жителей на 1 января 2009). Больше всего людей, по состоянию на 1 января 2010 года, проживает в Урман-Бишкадаке 752 (на 1 января 2009 года — 779), в Богдановке численность за год увеличилась вдвое и составляет два человека.

Состав сельского поселения

Власть 
Администрация сельского поселения Урман-Бишкадакский сельсовет муниципального района Ишимбайский район расположена по адресу с. Урман-Бишкадак, ул. Центральная, 20
 Глава администрации: Даутов Альфер Лутфрахманович
 Управляющий делами: Ибрагимова Динара Якуповна

Социально-экономическое положение 
Сельскохозяйственные угодья района составляют 6,190 тысяч гектаров. Возделываются пшеница, рожь, ячмень, другие зерновые культуры, а также сахарная свекла и подсолнечник. Действуют сельскохозяйственные предприятия: КФХ «Алтын», ООО «Салават», ООО «Уныш», КФХ «Хужахметова», КФХ «Асмандияров», КФХ «Искандаров», КФХ «Альтернатива», КФХ «Аптюк», КФХ «Ильгам», КФХ «Селеук» и др., всего 28 крестьянско-фермерских хозяйств. Почвы серые, темно-серые лесные и выщелоченные черноземы. Пахотные площади подвержены смыву и выдуванию ветром.

 Бишкадакское месторождение песчано-гравийной смеси.
 предприятия ООО «Межрегионбизнес», ООО «Биогумус», БНВ «Брайцев»
 частная пилорама.

Трудовая занятость на 1 января 2010 
 Бюджетных работников — 202 человека. Бюджет администрации сельского поселения был утвержден на сумму 4 578 000 рублей, фактически израсходовано — 5 683 636 рублей.
 Торговое обслуживание населения осуществляется частными предпринимателями, в д. Новоивановка и д. Козловский ИП Давлеткильдиной организована выездная торговля.

Образование 
В 2012—2013 учебном году в сельском поселении Урман-Бишкадакский сельсовет функционируют 2 общеобразовательных учреждения с количеством обучающихся 178 чел, 2 филиала средних и основных школ с количеством обучающихся 28 чел, в том числе:
— начальные школы населенных пунктов — д. Карайганово и д. Аптиково (про-ектоной вместимостью — 35 мест);
— сменные (открытые) общеобразовательные школы с количеством обучаю-щихся 178 учащ. (проектная вместимость — 252 учащ.) в населенных пунктах — с. Салихово, с. Урман-Бишкадак;
— детский дом «Надежда» с количеством воспитанников 50 человек (с. Урман-Бишкадак).
По направлению «Сельский школьный автобус» за 2012—2013 гг. на террито-рии сельского поселения функционируют 2 маршрута.
Учреждения дополнительного образования на территории сельского поселе-ния Урман-Бишкадакский сельсовет отсутствуют.

 3 детских сада

МДОУ д/с «Карлугас» с. Урман-Бишкадак

МДОУ д/с «Радуга» с. Салихово

МДОУ д/с «Шатлык» д. Карайганово

 2 начальные школы

НОШ д. Аптиково

НОШ д. Карайганово

 2 средние общеобразовательные школы.

МОБУ СОШ с. Салихово

МОБУ СОШ с. Урман-Бишкадак

 ГУ КЦСОН «Надежда» (филиал помощи детям оставшимся без попечения родителей; 51 детей, 42 сотрудника).

Культура, досуг 
 3 сельских дома культуры (Салиховский, Урман-Бишкадакский, Яр-Бишкадакский)
 2 социально-культурных центра (Аптиковский, Карайгановский)
 2 спортзала
 3 сельские библиотеки

Медицина 
Муниципальное учреждение здравоохранения сельского поселения представлены 5 фельдшерско-акушерскими пунктами на 21 посещение в смену каждая: ФАП д. Аптиково; ФАП д. Карайганово; ФАП с. Салихово; ФАП с. Урман-Бишкадак; ФАП д. Яр-Бишкадак. Обеспеченность объектами здравоохранения населения сельского поселения составляет 100 %.

Спортивные сооружения 
Всего в сельском поселении функционируют: 1 баскетбольная и 2 волейбольные площадки, 3 площадки ручного мяча, 1 комплексная площадка для подвижных игр. Так же на территории сельского поселения расположено 5 спортивных залов при сельских домах культуры и общеобразовательных школах.

Религия 
 2 мечети + 1 строится.

Водные ресурсы 
Водный режим рек характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

Самой большой рекой на территории сельского поселения является река Бе-лая, средняя продолжительность половодья на которой составляет 50 — 60 дней. В конце мая на реке Белая устанавливается летняя межень, изредка прерываемая 1 — 2 паводками. Основное питание реки Белая — снеговое. Весной проходит 70 — 75 % годово-го объема стока, в летне-осенний период проходит 20 % и в зимний — 10 %.
Ледостав образуется во второй декаде ноября, в среднем 3 ноября. Осенний ледоход бывает не ежегодно, его продолжительность 7-20 дней. Ледостав наступает в середине ноября и продолжается в среднем 145 дней, максимально до 175 дней, средняя продолжительность — 150 дней. Наибольшая толщина льда наблюдается в марте — 55-75 см, а в особо суровые зимы — до 120 см. Вскрытие происходит в конце марта — начале апреля и сопровождается ледоходом от 3 до 27 дней. Во время вскрытия наблюдаются заторы. Полное очищение реки ото льда происходит в третьей декаде апреля.
По химическому составу воды р. Белой относятся к гидрокарбонатному классу с преобладанием ионов НСО3, в течение всего года. Минерализация изменяется от 170 мг/л в период весеннего половодья до 700 мг/л в меженный период.
Жесткость воды весной 2.0 — 2.5 мг-экв/л летом и зимой 5-8 мг-экв./л.
Вода реки обладает повышенной цветностью, которая весной и летом достигает 70о.
Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснабжения всех отраслей экономики и населения.

 реки

 озёра

 подземные воды
В геологическом строении территории Ишимбайского района принимают участие коренные породы пермского и неогенового возраста и четвертичные отложения, повсеместно перекрывающие их слоем мощностью от 2-х до 10-20 м, редко 30 м.

Водосодержащими породами являются разнозернистые пески и гравийно-галечные отложения мощностью от 2-5 до 20-30 м.
Водоносный горизонт верхнепермских отложений приурочен к прослоям песчаников, конгломератов, реже известняков и мергелей заключенным в толще по-род уфимского яруса. Мощность водосодержащих прослоев колеблется от 0,5 до 5-30 м, глубина залегания чаще всего составляет 20-40 м. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, с минерализа-цией 0,3-0,5 г/л, с глубиной, величина минерализации увеличивается до 2-3,5 г/л. Вследствие слабой водообильности водоносный горизонт верхнепермских уфимских отложений не представляют практического интереса для целей водоснабжения.

В целях водоснабжения населенных пунктов Урман-Бишкадакского сельского поселения используются подземные воды из скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует.

 Природоохранные территории возле гидрографических объектов

Согласно статье 65 «Водного кодекса РФ» ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
Водоохранные зоны водных объектов:
 Река Белая и река Селеук — 200 метров (статья 65. Водного кодекса РФ);
 реки Бердышла — 100 метров;
 реки Кашалга, Сикул, Бузайгыр — 50 метров;
 ручьи Сингур-Елга, Соленый, Туктар-Елга — 50 метров.

Лесные ресурсы 
Общая площадь земель государственного лесного фонда (запретные полосы лесов, зеленые зоны городов и населенных пунктов, леса зон округов санитарной охраны, особо защитные участки леса) на территории сельского поселения составляет 4811,37 га.

Минерально-сырьевые ресурсы 
Из полезных ископаемых Ишимбайский район известен месторождениями нефти. Месторождения каменной соли на окраине города Ишимбая и известняка из уже большей частью разработанной горы Шихан являются основной сырьевой базой промышленного гиганта ОАО «Сода». Помимо них найдены и разрабаты-ваются полезные ископаемые: гипс, песок, доломит, бутовый камень, песчано-гравийная смесь.

Салиховское нефтяное месторождение

Твердые полезные ископаемые на территории района представлены мине-ральным сырьем местного значения (строительные материалы такие, как песчано-гравийная смесь, кирпичные глины и др.)
Известняки трещиноватые, разработка прекращена в мае 1960 г.
	Карьеры песка, гравия и галечника вырабатываются  в левобережной  долине р. Агидель для строительства дорог и как сырье для выпуска железобетонных изделий. На этом сырье работает Салаватский завод ЖБИ. Обилие глин и песка позволяет выпускать значительное количество кирпича.
	На площади известны месторождения каменной соли – Яр-Бишкадакское.  На основе этого сырья работает ОАО «Сода».
Каменная соль приурочена к отложениям кунгурского яруса в Предуральском прогибе. Соленосная полоса шириной от 20 до 40 км прослеживается от Среднего Урала до г. Мугоджар. Мощность пластов в районе д. Яр-Бишкадак составляет до 790 метров. По уровню добычи Яр-Бишкадакское месторождение поваренной со-ли занимает 3-е место в странах СНГ.
Характерным для соляных залежей (глубина от 290 м до 1300 м) является на-личие калийных солей до 5 %. Имеется бор (ВО) до 0,2 %.
Строительные материалы к числу которых относится и известняк имеет широ-кое развитие в отложениях девона, карбона, нижней Перми. В районе Шахтау (Шэкетау) идет процесс добычи. Химический состав СаО — 54 %, МgО — 0,7 %, Sо — 0,2 %, Р О — 0,2 %.

Запасы глины в Карайгановском месторождении составляют 225 тыс. тонн, песка в Бердышлинском месторождении 690 тыс. тонн.
Перечень месторождений твердых полезных ископаемых на территории сельского поселения

Климат 
Климатические параметры холодного периода года
1. Температура воздуха наиболее холодных суток, 0 С:
обеспеченностью 0,98 — 430 С,
обеспеченностью 0,92 — 400 С.
2. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0 С:
обеспеченностью 0,98 — 380 С,
обеспеченностью 0,92 — 320 С.
3. Температура воздуха обеспеченностью 0,94 — 210 С.
4. Абсолютная минимальная температура воздуха — 430 С.
5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного ме-сяца 7,30 С.
6. Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,
0 С, со среднесуточной температурой воздуха:
≤ 0° С — 162;
≤ 8° С — 208;
≤ 10° С — 220.
7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 84 %.
8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холод-ного месяца 77 %.
9. Количество осадков за ноябрь — март составляет 140 миллиметров.

Климатические параметры теплого периода года.
1.Барометрическое давление — 992,6 гПа.
2. Температура воздуха, 0 С:
обеспеченностью 0,99 +30,0;
обеспеченностью 0,98 +27,1;
обеспеченностью 0,96 +25,0;
обеспеченностью 0,95 +24,2.
3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +26,0 0 С.
4. Абсолютная максимальная температура воздуха +380 С.
5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,50 С.
6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 68 %.
7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца — 52 %.
8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 323 миллиметров.
9. Суточный максимум осадков — 58 миллиметр.
10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль — 2,2 м/с.
11. Преобладающее направление ветра за июнь — западное.

Транспорт 
По территории сельского поселения проходят дороги межмуниципального значения: г. Ишимбай и автомобильная дорога Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск; г. Ишимбай — Красноусольский, Ахмерово — Салихово — автомобильная дорога Ишимбай — Кинзебулатово — Верхнеиткулово

Трубопроводный транспорт 
Протяженность трубопроводов на территории сельского поселения составляет 14,959 км. Они находятся в южной части сельского поселения: магистральный газопровод Магнитогорск — Ишимбай ДУ 500, РУ 5,4 Мпа и газопроводы—отводы к ГРС Кинзебулатово ДУ 200, РУ 5,4 Мпа; к ГРС Ишимбай ДУ 200, РУ 5,4 Мпа; к ГРС Салихово ДУ 150, РУ 5,4 Мпа. Также параллельно вдоль магистрального газопровода и газопроводов-отводов расположены кабельные линии связи (КЛС) с напряжением до 1000 В.

Электроснабжение 
Обслуживанием энергетического хозяйства по сельскому поселению Петровский РЭС, ПО «ИЭС» ООО «Башкирэнерго». Электроснабжение сельского поселения осуществляется от линий электропередач:
• ВЛ — 10 кВ Ф-16 Аптиково-Салихово;
• ВЛ — 10 кВ Ф-19 Аптиково-Богдановка;
• ВЛ — 6 кВ Ф-42 Рассольная-Урман-Бишкадак;
• ВЛ — 6 кВ Ф-32 Водозабор-Урман-Бишкадак;
• ВЛ — 6 кВ Рассольная — Яр-Бишкадак;
• ВЛ — 10 кВ Ф-7 Урман-Бишкадак — Ахмерово;
• По линии ВЛ-0,4-6/10 кВ (воздушная).
Также, находятся 38 трансформаторных подстанций.

Особо охраняемые природные территории регионального значения 

Статистика площадей ООПТ по сельскому поселению
1. Общая площадь классических ООПТ (комплексный памятник природы −2) — 142,0 га ;
2. Округа санитарной охраны — нет;

Гора Тратау
Живописная конусовидная гора-останец («шихан») высотой 402 м над уров-нем моря (около 270 м от уровня р. Белой). Гора сложена органогенными извест-няками рифового происхождения. По склонам обнажен геологический разрез от верхнего карбона до нижней перми. Растительность представлена различными ва-риантами степей (преимущественно каменистыми) и смешанными широколист-венными лесами. На горе произрастает 19 «краснокнижных» видов растений, в том числе реликтов и эндемиков: минуарция Крашенинникова, гвоздика иглоли-стная, лен уральский, остролодочник башкирский и др.
Встречаются также подлежащие охране животные: медянка, дыбка, богомол и др. По научной значимости природных комплексов г. Тратау имеет мировое зна-чение и включена во Всемирный предварительный список геологических площа-дей по охране геологического наследия. Памятник природы имеет научное, при-родоохранное, эстетическое и рекреационное значение.
Площадь: 42,0 га.
Место расположения: расположен в 1,5 км к северо-востоку от с. Уран-Бишкадак.
Режим охраны:
Установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан от 26 февраля 1999 г. № 48. В связи с особенностями природного комплекса на территории памятника природы запрещены добыча горных пород, выпас скота, посадки леса, сбор полезных растений, гербаризирование растений, коллекциони-рование насекомых, всякое строительство (зданий, дорог, ЛЭП, антенн, горно-лыжных трасс и пр.), добыча окаменелостей, геологоразведка (бурение, взрывные исследования и пр.), охота, проведение массовых мероприятий (слетов, сабантуев, соревнований и пр.), рубки главного пользования.
Озеро Тугар-салган и его окрестности
Памятник природы образован Постановлением Совета Министров Башкир-ской АССР от 26 декабря 1985 г. № 212 «Об охране дикорастущих растений на территории Башкирской АССР».
Площадь: 100,0 га.
Место расположения: 0,6 км к востоку от д. Шихан.
Характеристика природного комплекса и значение памятника природы: Жи-вописное озеро подковообразной формы, расположенное в 0,8 км к северу от горы Тратау, одно из глубочайших в Республике Башкортостан карстовых озер, пи-тающееся родниками. Длина озера составляет 395 м, ширина — 260 м, наибольшая глубина — 15 м, площадь — около 5 га.
На озере имеется остров. По берегам озера и на острове растут единичные осокори, ветлы и вязы. Озеро искусственно зарыблено. Окружающая раститель-ность преимущественно представлена степями и лугами. Озеро и его окрестности являются излюбленным местом отдыха жителей соседних сел и городов. В связи с прекращением в последнее десятилетие выпаса скота наблюдается интенсивное восстановление естественной растительности вокруг озера, в том числе и урем-ных лесов. В прибрежной зоне в настоящее время встречается более 100 травяни-стых растений. Памятник природы имеет научное, эстетическое и рекреационное значение.

Археология 
На территории сельского поселения в настоящее время известно о 6 памятниках археологии. Из них 5 являются выявленными памятниками археологии, 1 — новый заявленный культовый объект, не включенный в перечень выявленных.

Примечания 

Муниципальные образования Ишимбайского района
Сельские поселения Башкортостана